Буркина-Фасо разделена на 13 областей, 45 провинций и 301 департамент.

См. также 
 Провинции Буркина-Фасо
 Департаменты Буркина-Фасо

Примечания